Парк Воинов-интернационалистов – название парков в ряде городов:
 Парк воинов-интернационалистов в Бресте (Беларусь)
 Парк воинов-интернационалистов в Ивано-Франковске (Украина)
 Парк воинов-интернационалистов в Киеве (Украина)
 Парк воинов-интернационалистов в Кременчуге (Украина)
 Парк воинов-интернационалистов в Махачкале (Россия)
 Парк интернационалистов в Санкт-Петербурге (Россия)
 Сквер воинов-интернационалистов в Севастополе (Россия)